Paymogo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paymogo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Paymogo (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar